Koło peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Koło est une ville dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Koło est une gmina du powiat de Koło dont cette ville est le siège
 Koło est un village dans la voïvodie de Lublin
 Koło est un village dans la voïvodie de Lubusz
 Koło est un village dans la voïvodie de Łódź

Voir aussi
 
 

Homonymie de localités